Incastro – vincolo di tipo triplo
Incastro – schema enigmistico
Incastro – fiume del Lazio
Incastro – album dei Madrugada del 1977